En la actualidad (mayo de 2010) reciben el nombre de Moldavia o -en rumano- Moldova los siguientes territorios:
 República de Moldova (o República de Moldavia).

 Moldova o Moldavia, la región actualmente en el noreste de la república de Rumania subdividida en Alta Moldova y Baja Moldova.

 Principado de Moldavia, la región histórica de Moldavia y su principado